Иван Григорьевич Сокульский () —  украинский поэт, правозащитник.

Биография 
В 1962 году поступил на украинское отделение Днепропетровского государственного университета (ДГУ). Диссидент. В мае 1966 был исключен из комсомола за украинский национализм с формулировкой «за недостойное поведение». Летом 1966, как один из авторов самиздатного «Письма творческой молодёжи г. Днепропетровска», Сокульский был арестован и приговорен к четырём с половиною годам строгого режима. Наказание отбывал в Мордовии и Владимирском централе, в том числе в «психбараке» этой тюрьмы. С 1978 года член правозащитной Хельсинкской группы. В марте 1980 его квартиру подвергают обыску, изымают стихи и арестовывают. На этот раз Днепропетровский областной суд осудил его по статье 62, ч. 2 «антисоветская пропаганда и агитация» и приговорил к 15 годам лишения свободы, как «особо опасного рецидивиста». Из тюрьмы Сокульский вернулся в 1988.

20 мая 1991 года был тяжело избит при столкновении митингов разных политических сил возле памятника Афганцам на Набережной в Днепропетровске. 22 июня 1992 года скончался от последствий травм, был похоронен в Приднепровске.

Награды 
 Орден Свободы (10 февраля 2010 года, посмертно)
 Орден «За мужество» I степени (8 ноября 2006 года, посмертно)

Примечания

Библиография 
 Сокульський І. Г., Владар каменю: Вірші. / Передм. авт.; Післяслово Ю. Вівташа. — К.: Укр. письменик, 1993. — 158 с.
 Сокульський І. Г., Означення волі: Вибрані поезії. — Дніпропетровськ: Січ, 1997. — 351 с., ISBN 966-511-115-9
 Сокульський І. Г., Листи на світанку: Кн. 1, Дніпропетровськ: Січ, 2001. — 517 с., ISBN 966-511-123-X; Кн. 2, Дніпропетровськ: Січ, 2002. — 507 с., ISBN 966-511-128-0;

Диссиденты УССР
Советские диссиденты
Выпускники Днепровского национального университета
Поэты Днепра